Dégel peut désigner plusieurs sujets :
 le dégel, désignant le phénomène climatologique de fonte des glaces ;
 Dégel (Saint Seiya), personnage fictif de la série Saint Seiya ;
 Degel HaTorah, parti politique ashkénaze haredi israélien ;
 Barrière de dégel, réglementation de la circulation routière lors du dégel ;
 Dégel, association LGBT de la faculté de Jussieu ;
 la coexistence pacifique, aussi appelée « dégel », doctrine de politique extérieure soviétique.